Вали-Сан-Франсискану-да-Баия () — административно-статистический мезорегион в Бразилии, входит в штат Баия. Население составляет 964 405 человек (на 2010 год). Площадь — 114 628,417 км². Плотность населения — 8,41 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население мезорегиона составляет:

География

На территории мезорегиона на реке Сан-Франсиску расположено крупное водохранилище Собрадинью и одноимённая ГЭС в муниципалитете Собрадинью.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 3 525 733 760,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3833,64 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,638 (данные: Программа развития ООН).

Состав мезорегиона 
В мезорегион входят следующие микрорегионы:
 Барра
 Бон-Жезус-да-Лапа
 Жуазейру
 Паулу-Афонсу

Баия
Мезорегионы Бразилии